Cryptomitrium är ett släkte av bladmossor. Cryptomitrium ingår i familjen Aytoniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Levermossor
Cryptomitrium